

Presentación Previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El austríaco Gerald Melzer ganó el título, derrotando en la final al dominicano Víctor Estrella por 6–1, 6–4.

Cabezas de serie 

 Víctor Estrella (Final)
 Andrej Martin (Segunda ronda)
 Malek Jaziri (Semifinales)
 Rajeev Ram (Semifinales)

<ol start="5"> 
  Bobby Reynolds ''(Primera ronda)
  '''Gerald Melzer (Campeón)
  David Souto ''(Segunda ronda)
  Alessio di Mauro (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final 
{{Eliminatoria de 4-3sets 
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Víctor Estrella 
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Rajeev Ram
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=64
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Malek Jaziri 
| RD1-score3-1=4
| RD1-score3-2=2
| RD1-score3-3=
| RD1-seed4=6
| RD1-team4= Gerald Melzer 
| RD1-score4-1=6
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Víctor Estrella   
| RD2-score1-1=1
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3=
| RD2-seed2=6
| RD2-team2= Gerald Melzer    
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=
}}

 Cuadro superior 

| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=7
| RD1-seed06=
| RD1-team06= José Hernández
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=65

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Emilio Gómez
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Malek Jaziri
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Gerald Melzer
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Hugo Dellien
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Giovanni Lapentti
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=64
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12= MÁ Reyes-Varela
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Thales Turini
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Carlos Salamanca
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Rogelio Siller
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Andrej Martin
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2='''6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=PR
| RD2-team01=

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Morelos 2014